

Максвілл — місто, штат Вісконсин
 Максвілл — переписна місцевість, штат Монтана